A Distant Shore steht für:

 A Distant Shore (Album), Musikalbum von Tracey Thorn aus dem Jahr 1982
 A Distant Shore (Roman), Roman von Caryl Phillips aus dem Jahr 2003 
 A Distant Shore (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm von Franklin jin Rho aus dem Jahr 2005 
 A Distant Shore: African Americans of D-Day, US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2007